S.T.A.L.K.E.R.:

 S.T.A.L.K.E.R. — бренд, принадлежащий украинской компании «GSC Game World».
 S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, разработанная украинской компанией GSC Game World.
 S.T.A.L.K.E.R. — книжная серия, продолжающая идею серии игр S.T.A.L.K.E.R.
 S.T.A.L.K.E.R. 2 — компьютерная игра, постапокалиптический шутер от первого лица, часть серии S.T.A.L.K.E.R.
 S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица с элементами ролевой игры.
 S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица.
 S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица/ролевая игра, приквел игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.

См. также